Lida  kan syfta på:

 Lida (roman) – engelsk titel Misery av Stephen King
 Lida (film) –  en amerikansk film från 1990 baserad på boken
 Lidande – i många religiösa och etiska läror
 -lida – ett ortnamnsefterled
 Lida – ett ortnamn som kommer från Lid och som förekommer i Sörmland (14 platser), Östergötland (2 platser), Småland (12 platser), och Västergötland (8 platser).

Geografi

Sverige

 Lida – en by och småortsdel i Alingsås kommun, se Edshult, Hulskog, Lida och Bäck
 Lida friluftsgård – en anläggning för friluftsliv i Botkyrka kommun
 Lida idrottskyrka – en kyrkobyggnad som ligger på Lida friluftsområde i Botkyrka kommun
 Lida gård – en gård/säteri med anor från vikingatiden i Hölö socken i Södertälje kommun
 Lida gård – en gård i Kvillinge socken utanför Norrköping
 Lida, Nykvarns kommun - bebyggelse i Nykvarns kommun

Vitryssland 

 Lidski Rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 
 Lida, Vitryssland, ort, Hrodnas voblast,

Se även
Lid
Liden (olika betydelser)